Soucy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Soucy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia